Ménilmontant – quartiere di Parigi
Ménilmontant – mediometraggio del 1926
Ménilmontant – stazione della metropolitana di Parigi